François César Louandre (1787-1862), historien français
 Charles Léopold Louandre (1812-1882), son fils, historien et bibliographe français.